Вюрнон Санбенито Анита (; родился 4 апреля 1989 года, Виллемстад, НАО) — нидерландский и кюрасаоский футболист, правый защитник и опорный полузащитник клуба «Валвейк» и сборной Кюрасао. В 2010 году сыграл три матча за сборную Нидерландов.

Клубная карьера 
Начал играть в футбол в возрасте четырёх лет в клубе «Марсен» из одноименного города, который располагается на севере от Утрехта.

В шесть лет Вюрнон с родителями вернулся обратно в Виллемстад, где юный футболист стал выступать за местную команду, но год спустя, в 1997 году, его семья решила вновь переехать в Нидерланды, для того, чтобы он смог продолжить заниматься футболом в «Марсене». Во время одного из тренировочных матчей на Вюрнона обратили внимание скауты амстердамского «Аякса», после чего юный защитник перешёл в их футбольную академию. В «Аяксе» Анита выступал за все команды различных возрастных категорий. 4 апреля 2005 года, во время своего шестнадцатилетия, Вюрнон подписал трёхлетний контракт с «Аяксом».

Дебют Аниты за основную команду «Аякса» состоялся в матче против «Гронингена» 19 марта 2006 года, матч закончился поражением «Аякса» 3:2.

Летом 2020 года перешёл в «Валвейк». Летом 2021 года продлил контракт с клубом ещё на один сезон. В июле 2022 года подписал новый контракт с «Валвейком» до конца сезона 2022/23.

Карьера в сборной 
Анита выступал на молодёжном чемпионате мира 2005 в Перу за молодёжную сборную Нидерландов, в Перу нидерландцы завоевали бронзовые медали, переиграв в матче за третье место молодёжную сборную Турции со счётом 2:1.

Личная жизнь 
Вюрнон единственный ребёнок в семье. Когда ему было всего восемь месяцев, его семья переехала из Кюрасао в Нидерланды.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (2): 2010/11, 2011/12
 Вице-чемпион Нидерландов (2): 2006/07, 2009/10
 Обладатель Кубка Нидерландов (3): 2005/06, 2006/07, 2009/10
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2007

Сборная Нидерландов
 Третье место на чемпионате мира среди юношей (U-17): 2005
 Финалист чемпионата Европы среди юношей (U-17): 2005

Статистика выступлений 
По состоянию на 3 июня 2017 года

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки сборной Кюрасао по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК ЦСКА София
Игроки ФК «Валвейк»